Taumaturgo es quien practica la taumaturgia y puede referirse a:

 un practicante de la magia.
 un santo que realiza milagros.

El término procede del griego θαῦμα "maravilla" y ἔργον "trabajo, obra", y significa literalmente "que obra hechos maravillosos".

Personas
 Eustracio Taumaturgo, abad del monasterio de Abgaro (s. IX);
 Aquileo Taumaturgo, obispo de Larisa (s. IV);
 Dío Taumaturgo, archimandrita de Antioquía (s. V);
 Fantino Taumaturgo (s. IV);
 Gregorio Taumaturgo, obispo de Neocesarea (s. III);
 Juan Taumaturgo, obispo de Poliboto (s. IX).